Alexander Albert Mountbatten, de eerste Markies van Carisbrooke (Windsor Castle, Berkshire, 23 november 1886 - Kensington Palace, Londen, 23 februari 1960) was een lid van de Britse Koninklijke familie en een kleinzoon van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. Hij was een prins binnen het Verenigd Koninkrijk vanaf zijn geboorte tot 1917. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed de toenmalige koning, George V, namelijk afstand van de Duitse titels binnen de Britse Koninklijke familie.

Leven 

Hij werd geboren op 23 november 1886 in het Windsor Castle in Berkshire en kreeg Alexander Albert als namen. Zijn ouders waren prins Hendrik Maurits van Battenberg en prinses Beatrice van het Verenigd Koninkrijk. Zijn vader was een zoon van prins Alexander van Hessen, zoon van groothertog Lodewijk II van Hessen-Darmstadt, en Julia Hauke. Zijn moeder was een dochter van koningin Victoria en Victoria's man, prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg en Gotha. Alexander werd opgeleid aan het Wellington College te Berkshire. 

Hij was de oudste zoon van zijn ouders. Hij had één jongere zus: Victoria Eugénie (1887-1969) huwde koning Alfonso XIII van Spanje en was overgrootmoeder van de huidige koning Felipe. Hij had twee jongere broers: Leopold (1889-1923) en Maurits (1891-1914). Deze bleven beiden ongehuwd.

Huwelijk 

Op 19 juli 1917 huwde hij Lady Irene Denison in de Koninklijke Kapel van het St. James's Palace in Londen. Uit het huwelijk werd één dochter geboren:

 Iris Victoria Beatrice Grace (13 januari 1920 - 1 september 1982), huwde drie keer.

Overlijden 

Alexander stierf op 23 februari 1960 op de leeftijd van 73 jaar in het Kensington Palace te Londen. Hij werd bijgezet in de St. Mildred's Church te Whippingham op het Isle of Wight.

Alexander Albert